Робин може да се отнася за:

 Робин, комиксов персонаж
 Робин (певица), шведска певица